Чемпионат Нидерландов по футболу 2009/2010 — является 54-м сезоном в Эредивизие — высшем дивизионе Нидерландов по футболу.

Чемпионат стартовал 31 июля 2009 года матчем «Херенвен» — «Рода» — 0:0, и завершился 2 мая 2010.

Чемпионский титул защищал АЗ. Чемпионом в первый раз стала команда Твенте (Энсхеде).

В турнире принимали участие 18 команд, 16 из них участвовали в прошлогоднем чемпионате.

Изменения в чемпионате по сравнению с прошлым сезоном

Клубы, вышедшие в Эредивизие сезона 2009/2010 
 «ВВВ-Венло» — 1-е место в Eerste Divisie сезона 2008/09.
 «Валвейк» — победитель турнира плей-офф в Eerste Divisie сезона 2008/09.

Клубы, покинувшие Эредивизие сезона 2008/2009 
 Де Графсхап — поражение в турнире плей-офф в Eerste Divisie сезона 2008/09.
 Волендам — 18-е место в Эредивизие сезона 2008/09.

Клубы-участники

Тренеры клубов и место в последнем чемпионате

Тренерские отставки по ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей 

1 Матч 28 тура между «Фейеноордом» и «Витессом» был прерван после первого тайма при счёте 1:1 из-за сильного ливня и был доигран позднее.

Статистика сезона, факты 
 Первый гол сезона забил Кристоф Грегойре во втором матче чемпионата «Виллем II» — «Витесс» 3:1 (1 августа 2009)
 Первая красная карточка: Кристоф Грегойре в матче «Виллем II» — «Витесс» 3:1 (1 августа 2009)
 Самая крупная победа в гостях: «Валвейк» — АЗ 0:6 (15 августа 2009)
 Самая крупная победа дома: «Аякс» — ВВВ-Венло 7:0 (11 апреля 2010)
 Самые результативные матчи:
 8 голов: АЗ — «РКК Валвейк» 6:2 (13 марта 2010), «Фейеноорд» — «Херенвен» 6:2 (2 мая 2010).
 7 голов: ПСВ — «Аякс» 4:3 (16 августа 2009), «Рода» — «Витесс» 3:4 (28 августа 2009), НЕК — «Твенте» 3:4 (6 декабря 2009), «Хераклес» — «Гронинген» 4:3 (6 февраля 2010), «Витесс» — «Рода» 2:5 (18 апреля 2010)
 «Аякс» набрал во 2-й половине сезона фантастическую форму и одержал в концовке 14 побед подряд, забив 50 голов и пропустив лишь 3, однако для чемпионства команде не хватило 1 очка.

Потуровая таблица

Бомбардиры

Количество голов по турам

Плей-офф за место в Лиге Европы

Полуфиналы

Финал 

«Утрехт» будет выступать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Плей-офф за место в Эредивизие

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3 

«Эксельсиор» и «Виллем II» будут выступать в Эредивизие в сезоне 2010—2011.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 

2009/2010
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Нидерланды
Нидерланды
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010